

Населені пункти та їхні частини
 Ляскувка — село в гміні Бардо Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лісківка (Ляскувка) — село в гміні Динів Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ляскувка — частина села Рдзавка в гміні Рабка-Здруй Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Ляскувка — частина села Раба-Ніжна в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ляскувка — частина села Желязувка в гміні Домброва-Тарновська Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ляскувка — частина села Серославиці в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки